Bandmaschine steht für:

 ein hochentwickeltes Tonbandgerät zur Tonaufzeichnung und -wiedergabe auf magnetischen Spulentonbändern
 ein Modell der Theoretischen Informatik, siehe Turingmaschine